Imperatoria glauca är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Gottlieb Bartling. Imperatoria glauca ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
glauca